VR poate fi:

 VR Group, societate feroviară de transport călători din Finlanda
 Verona, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Realitate virtuală, din engleză: Virtual reality

Legături externe 
  „VR” la acronymfinder.com